Benzin steht für:
 Motorenbenzin – hier auch die Wortherleitung
 Leichtbenzin
 Schwerbenzin
 Testbenzin, Lösungs- und Extraktionsmittel
 Wundbenzin, siehe Petrolether #Wundbenzin

andere Treibstoffe:
 Fahrbenzin, das Benzin in der Zeit der 1930er Jahre bis Ende des Zweiten Weltkriegs
 Gerätebenzin, siehe Alkylatbenzin
 Flugbenzin, siehe AvGas
 in Flugzeugen genutztes Motorenbenzin, siehe MoGas

Vorprodukte der petrochemischen Industrie:
 Rohbenzin als unbehandeltes Erdöldestillat, siehe Naphtha
 Reformatbenzin, ein Zwischenprodukt, siehe katalytisches Reforming
 Pyrolysebenzin, ein Zwischenprodukt

Orte:
 Benzin (Wedendorfersee), Ortsteil von Wedendorfersee, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Benzin (Kritzow), Ortsteil von Kritzow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 ehemals Benzin, Kreis Stolp/Pommern, heute Bięcino, Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen

Weiteres:
 Benzin (Band), deutsche Punkrockband
 Benzin (Lied), Lied der Band Rammstein
 Benzin (Oper), Oper von Emil Nikolaus von Reznicek
 Benzin, Gemälde von Edward Hopper, siehe Gas (Gemälde)

Siehe auch:
 Benzien
 Bendzin
 Bentzin (Begriffsklärung)
 Benzine